Surville peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Surville, 1853-1926, historien local de l'Orne ;
 Charles de Surville (1803-1868), homme politique français ;
 Charles Jules de Surville (1818-1879), officier de marine français ;
 Jean-François de Surville (1717-1770), explorateur français ;
 Laure Surville (1800-1871), écrivain français, sœur d'Honoré de Balzac ;
 Clotilde de Surville, personnage imaginaire du Moyen Âge auquel ont été attribuées des poésies publiées en 1803.
 Marie-Pierre de Surville (née en 1965), administratrice dans le domaine culturel.
 Pierre de Surville (?-1480) est un prélat français du , évêque d'Orange et professeur de droit à l'université d'Avignon.
 Pierre de Surville, parolier.

Pseudonyme 
Victor-Laurent Esliard, dit Surville (1808-1883), acteur.

Toponymes  

 Surville, commune française du Calvados
 Surville, commune française de l'Eure
 Surville, commune française de la Manche
 quartier de Montereau-Fault-Yonne, sur le plateau au nord de la ville
 quartier de Vénissieux